In 1955/55 werd het zesde kampioenschap gespeeld van de II. Division, de tweede hoogste voetbalklasse onder de Oberliga West, Oberliga Südwest en Oberliga Süd.

Eindstand West

Südwest

Süd

Duits competitievoetbal 1954/55
II. Division (voetbal Duitsland)